Auchincloss est un nom de famille d'origine écossaise notamment porté par :
 Hugh D. Auchincloss (1897-1976), avocat américain et beau-père de Jacqueline Kennedy-Onassis ;
 Jake Auchincloss (né en 1988), homme politique américain.

Patronyme écossais